Дезиде́рий ():
 Дезидерий (сер. IV в.) — римский цезарь (историчность сомнительна).
 Дезидерий (сер. IV в.) — римский государственный деятель, викарий.
 Дезидерий (VI в.) — герцог короля франкского Суассонского королевства Хильперика I.
 Дезидерий — последний лангобардский король (756—774).
 Дезидерий Вьеннский (VI—VII вв.) — архиепископ Вьена, святой.
 Дезидерий Осерский — епископ Осера (до 621/623), святой.
 Дезидерий Эпифани (ок. 1027—1087 гг.) — 158-й папа римский.